Cultroribula är ett släkte av kvalster. Cultroribula ingår i familjen Astegistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Cultroribula